Colibași ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Colibași (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Colibași (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Colibași (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Colibași (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Colibași (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Colibași (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Colibași (Olt), Dorf im Kreis Olt

 in der Republik Moldau:
 Colibași (Cahul), Gemeinde im Rajon Cahul